Христо Тенчов (или Тенчев) Георгиев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Тенчов, син на Тенчо Георгиев и Марча (Мария) Станишева, дъщеря на Станиш Хаджихристов, е роден на 6 януари 1867 г. в град Кукуш, тогава в Османската империя. Завършва в 1887 година с втория випуск Солунската българска мъжка гимназия. Преподава в българското трикласно училище в Кукуш, след което завършва математика във Висшето училище в София и започва да преподава в Солунската гимназия (1893-1901, 1906-1907) и е неин директор (1901-1907). Един от учредителите на Българското тайно революционно братство през 1897 година. В 1898 година участва в списването на хектографирания вестник на Братството „Борба“. Работи като екзархийски училищен инспектор в Горноджумайско.

Родословие

Бележки 

Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на Българското тайно революционно братство
Втори випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония
Директори на Солунската българска мъжка гимназия
Директори на Солунската българска търговска гимназия
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Кукуш
Христо